

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 
 Osieczek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Rojewo 
 Osieczek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Książki 
 Osieczek – osada w woj. lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew
 Osieczek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Pniewy